Alphand puede hacer referencia a:

Hervé Alphand (1907-1994), diplomático francés.
Jean-Charles Alphand (1817-1891), ingeniero francés.
Luc Alphand (1965-), automovilista francés.